Kawanishi se poate referi la:

 Municipiul Kawanishi, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo.
 Orașul Kawanishi, o localitate în Japonia, în districtul Shiki al prefecturii Nara.
 Orașul Kawanishi, o fostă localitate în Japonia, în districtul Nakauonuma al prefecturii Niigata.
 Orașul Kawanishi, o localitate în Japonia, în districtul Higashiokitama al prefecturii Yamagata.